Ми́рный:
 Ми́рный — русская фамилия и топоним.

Фамилия 

 Мирный, Виталий Александрович (род. 1992) — украинский футболист, вратарь.
 Мирный, Максим Николаевич (род. 1977) — белорусский теннисист.
 Мирный, Олег Павлович (род. 1963) — советский и российский футболист, футбольный тренер.
 Панас Мирный (1849—1920) — псевдоним украинского писателя А. Я. Рудченко.

Топоним

Белоруссия 
 Мирный — агрогородок в Барановичском районе Брестской области.
 Мирный — посёлок в Ушачском районе Витебской области.
 Мирный — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Мирный — посёлок в Могилёвском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Мирный — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Мирный — прежнее название села Коктерек Урджарского района Восточно-Казахстанской области.

Латвия 
 Мирный — село в Лауцесской волости Даугавпилсского края.

Россия 
Адыгея
 Мирный — посёлок в Красногвардейском районе.
 Мирный — посёлок в Майкопском районе.

Алтайский край
 Мирный — разъезд в Бурлинском районе.
 Мирный — посёлок в Егорьевском районе.
 Мирный — посёлок в Зональном районе.
 Мирный — посёлок в Кулундинском районе.
 Мирный — посёлок в Локтевском районе.
 Мирный — посёлок в Немецком национальном районе, упразднён в 1985 г.
 Мирный — посёлок в Родинском районе.
 Мирный — посёлок в Угловском районе.
 Мирный — посёлок в Шипуновском районе.

Архангельская область
 Мирный — город, закрытое административно-территориальное образование.
 Мирный — посёлок в Коношском районе.
 Мирный — посёлок в Няндомском районе.
 Мирный — посёлок в Устьянском районе.

Астраханская область
 Мирный — посёлок в Наримановском районе.

Башкортостан
 Мирный — село в Благоварском районе.

Белгородская область
 Мирный — посёлок в Красногвардейском районе.

Брянская область
 Мирный — посёлок в Брянском районе.
 Мирный — посёлок в Гордеевском районе.
 Мирный — посёлок в Клетнянском районе.
 Мирный — посёлок в Стародубском районе.

Владимирская область
 Мирный — посёлок в Камешковском районе.

Волгоградская область
 Мирный — посёлок в Жирновском районе.
 Мирный — посёлок в Нехаевском районе.
 Мирный — посёлок в Новониколаевском районе.

Вологодская область
 Мирный — посёлок в Вытегорском районе.
 Мирный — посёлок в Сямженском районе.

Воронежская область
 Мирный — посёлок в Воробьевском районе.

Иркутская область
 Мирный — село в Тайшетском районе.

Калининградская область
 Мирный — посёлок в Краснознаменском районе.

Калмыкия
 Мирный — посёлок в Октябрьском районе.

Калужская область
 Мирный — посёлок в Барятинском районе.
 Мирный — село в Думиничском районе.

Кемеровская область
 Мирный — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе.

Кировская область
 Мирный — посёлок в Кильмезском районе.
 Мирный — посёлок городского типа в Оричевском районе.

Коми
 Мирный — посёлок в Троицко-Печорском районе.

Костромская область
 Мирный — посёлок в Судиславском районе.

Краснодарский край
 Мирный — посёлок в Белореченском районе.
 Мирный — посёлок в городе Горячий Ключ.
 Мирный — посёлок в Гулькевичском районе.
 Мирный — посёлок в Ейском районе.
 Мирный — посёлок в Калининском районе.
 Мирный — посёлок в Кореновском районе.
 Мирный — посёлок в Красноармейском районе.
 Мирный — посёлок в Кущёвском районе.
 Мирный — посёлок в Лабинском районе.
 Мирный — посёлок в Новопокровском районе.
 Мирный — посёлок в Северском районе.
 Мирный — посёлок в составе города Сочи.
 Мирный — хутор в Староминском районе.
 Мирный — посёлок в Тбилисском районе.
 Мирный — хутор в Тимашевском районе.
 Мирный — посёлок в Тихорецком районе.

Крым
 Мирный — посёлок городского типа в Городском округе Евпатория/Евпаторийском городском совете.

Курская область
 Мирный — посёлок в Суджанском районе.

Липецкая область
 Мирный — посёлок в Данковском районе.
 Мирный — посёлок в Задонском районе.

Московская область
 Мирный — посёлок в Люберецком районе.
 Мирный — посёлок в Раменском районе.
 Мирный — посёлок в Серпуховском районе.

Нижегородская область
 Мирный — посёлок в Богородском районе.
 Мирный — посёлок в Варнавинском районе.
 Мирный — посёлок в Воскресенском районе.

Новгородская область
 Мирный — посёлок в Холмском районе.

Новосибирская область
 Мирный — посёлок в Коченевском районе.
 Мирный — посёлок в Куйбышевском районе.
 Мирный — посёлок в Тогучинском районе.
 Мирный — посёлок в Усть-Таркском районе.

Оренбургская область
 Мирный — посёлок в Александровском районе.
 Мирный — посёлок в городском округе город Орск.

Орловская область
 Мирный — посёлок в Кромском районе.
 Мирный — посёлок в Сосковском районе.

Пензенская область
 Мирный — посёлок в Мокшанском районе.

Приморский край
 Мирный — посёлок в Надеждинском районе.

Псковская область
 Мирный — деревня в Пыталовском районе.

Ростовская область
 Мирный — хутор в Дубовском районе.
 Мирный — хутор в Егорлыкском районе.

Рязанская область
 Мирный — посёлок в Милославском районе.

Самарская область
 Мирный — посёлок городского типа в Красноярском районе.

Саратовская область
 Мирный — посёлок в Дергачёвском районе.
 Мирный — посёлок в Екатериновском районе.
 Мирный — посёлок в Ершовском районе.
 Мирный — посёлок в Ивантеевском районе.
 Мирный — посёлок в Новоузенском районе.
 Мирный — посёлок в Петровском районе.

Свердловская область
 Мирный — посёлок в Серовском городском округе.

Северная Осетия
 Мирный — посёлок в Моздокском районе.

Ставропольский край
 Мирный — посёлок в Курском районе.
 Мирный — посёлок в Минераловодском районе.
 Мирный — посёлок в Предгорный район.

Тамбовская область
 Мирный — посёлок в Кирсановском районе.
 Мирный — посёлок в Тамбовском районе.

Татарстан
 Мирный — городской посёлок в город Казань.

Тверская область
 Мирный — посёлок в Конаковском районе.
 Мирный — посёлок в Лихославльском районе.
 Мирный — посёлок в Нелидовском районе.
 Мирный — посёлок в Оленинском районе.
 Мирный — посёлок в Торжокском районе.

Томская область
 Мирный — посёлок в Томском районе.

Тульская область
 Мирный — посёлок в Ефремовском районе.
 Мирный — посёлок в Новомосковском районе.

Тюменская область
 Мирный — посёлок в Абатском районе.
 Мирный — посёлок в Вагайском районе.

Удмуртия
 Мирный — починок в Завьяловском районе.

Ульяновская область
 Мирный — посёлок в Чердаклинском районе.

Хакасия
 Мирный — село в Ширинском районе.

Челябинская область
 Мирный — посёлок в Красноармейском районе.
 Мирный — посёлок в Сосновском районе.
 Мирный — посёлок в Увельском районе.
 Мирный — посёлок в Уйском районе.
 Мирный — посёлок в Чебаркульском районе.

Чечня
 Мирный — хутор в Наурском районе.
 Мирный — посёлок в Шелковской район.

Чувашия
 Мирный — посёлок в Ибресинском районе.

Якутия
 Мирный — город в Мирнинском районе.

Районы городов 
 Мирный — район Липецка.
 Мирный — район Ростова-на-Дону.
 Мирный — район Углича.
 Мирный — район Лесосибирска.

Другое 
 «Мирный» — шлюп, входивший в состав флотилии Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева.
 «Мирный» — проект специальных судов для китобойного промысла, входивших в состав флотилий по добычи китов, в Союзе ССР.
 «Мирный» — советская (российская) антарктическая станция.
 «Мирный» — аэропорт в 4 км от города Мирный в Якутии.
 «Мирный» — пионерский лагерь в Звенигороде.
 «Мирный» — пансионат в Одессе.
 Мирный — временная платформа Северо-Кавказской железной дороги.
 Мирный — муниципальные образования в Архангельской области

См. также 
 Мирный Путь